2. division i ishockey 1963-64 blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og turneringen var opdelt i to kredse, øst- og vestkredsen. Østkredsen blev vundet af Rødovre SIK, mens Silkeborg Skøjteløberforening vandt vestkredsen. I en kamp mellem de to hold sikrede Rødovre SIK sig oprykning til 1. division i 1964-65.

Resultater og stillinger

Østkredsen 

Turneringen blev vundet af Rødovre Skøjte & Ishockey Klub.

Vestkredsen 

De ni deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle.

Oprykningskamp 

Rødovre Skøjte & Ishockey Klub vandt over Silkeborg Skøjteløberforening og sikrede sig dermed oprykning til 1. division i 1964-65.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen - en krønike om et ishockeyhold (2008)

1963-64
Ishockey i 1963
Ishockey i 1964